Eugen Onegin – film del 1919 diretto da Alfred Halm
Eugen Onegin –  film documentario del 1946 diretto da Helmut Brandis
Eugen Onegin – film tv del 1963 diretto da Rudolf Hartmann
Eugen Onegin – film tv del 1972 diretto da Václav Kaslík
Eugen Onegin – film tv del 2007 diretto da Brian Large